1984 Голяма награда на Франция е 34-то за Голямата награда на Франция и пети кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 20 май 1984 година на пистата Дижон-Преноа, в Дижон, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

1984